Sciacalli nell'ombra (The Prowler) – film del 1951 diretto da Joseph Losey
 Rosemary's Killer (The Prowler) – film del 1981 diretto da Joseph Zito